Plusieurs congrès français portent le nom de congrès de Tours :

 le congrès de Tours au cours duquel les socialistes se divisent en deux branches (SFIO et SFIC) ; il se tient du 25 au  ;
 le congrès de Tours de la CFDT, au cours duquel François Chérèque est réélu secrétaire général pour son dernier mandat ; il se tient du 7 au  ;
 le  du Front national au cours duquel Marine Le Pen est élue présidente ; il se tient les 15 et .